Futbolnyj klub Dnipro (ukrajinsky: Футбольний клуб «Днiпро») je ukrajinský fotbalový klub sídlící v Dnipru.

Dnipro patří k předním klubům Ukrajiny. Klub byl založen roku 1918. Hřištěm klubu je od 14. září 2008 nový stadion Dnipro-Arena s kapacitou 31 003 diváků, který nahradil starý stadion Meteor s kapacitou 24 381 diváků. Za tento klub nastupují i dva čeští hráči - Ondřej Mazuch a Jan Laštůvka, který přestoupil ze Šachtaru Doněck v létě 2009.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1918 – BRIT (Brjanskyj robitnyčnyj industrialnyj technikum)
 1927 – FK Petrovec Dněpropetrovsk (Futbolnyj klub Petrovec Dněpropetrovsk)
 1936 – FK Stal Dněpropetrovsk (Futbolnyj klub Stal Dněpropetrovsk)
 1949 – FK Metalurh Dněpropetrovsk (Futbolnyj klub Metalurh Dněpropetrovsk)
 1961 – FK Dnipro Dněpropetrovsk (Futbolnyj klub Dnipro Dněpropetrovsk)
 2016 – FK Dnipro (Futbolnyj klub Dnipro)

Získané trofeje 

 Fotbalová liga Sovětského svazu ( 2x )
 1983, 1988
 Sovětský fotbalový pohár ( 1x )
 1989
 Sovětský ligový pohár ( 2x )
 1986, 1989
 Sovětský Superpohár ( 1x )
 1988

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1992: Dnipro (druhý tým sk. B) v zápase o třetí místo vyhrál nad doněckým Šachtarem (druhý tým sk. A) poměrem 3:2.

Účast v evropských pohárech

Dnipro-75 Dněpropetrovsk 

Dnipro-75 Dněpropetrovsk byl juniorský tým Dnipro. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2009/10, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 13. místě. Juniorský tým zaniká v roce 2010.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Dnipro-2 Dněpropetrovsk 

Dnipro-2 Dněpropetrovsk byl rezervní tým Dnipro. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2000/01, kdy se v Perša liha (2. nejvyšší soutěž) umístil na 11. místě. Rezervní tým zaniká v roce 2012.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Dnipro-3 Dněpropetrovsk 

Dnipro-3 Dněpropetrovsk byl druhý rezervní tým Dnipro. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 2000/01, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě. Rezervní tým zaniká v roce 2002.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu 

 
Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1918